Platania ist

 der Name einer italienischen Gemeinde, siehe Platania

Platania ist der Familienname folgender Personen:
 Giacinto Platania (1612–1691), italienischer Maler
 Pietro Platania (1828–1907), italienischer Komponist und Musikpädagoge